O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2014/2015 foi a 55ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Sporting Clube de Portugal conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5072&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5072&layout=resultados

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol